Diama steht für:

 Diama (Kongo), Fluss in der Provinz Kongo Central der Demokratischen Republik Kongo 
 Diama (Senegal), Ort am Unterlauf des Senegal in Senegal
 Diama-Damm, Staudamm im Unterlauf des Senegal zwischen Senegal und Mauretanien

Diamá steht für:
 Diamá (* 1980), Schweizer Popsängerin

Siehe auch:
 Djama